1999  — может означать:

 натуральное число между 1998 и 2000.
 1999 год — невисокосный год григорианского календаря. 

В астрономии
 NGC 1999 — эмиссионная туманность и отражающая туманность в созвездии Орион.

В литературе
 1999 год в литературе

В кино и театре
 1999 год в кино
 1999 год в театре

В музыке
 1999 год в музыке
 1999 (песня) — песня Принса

Игры
 1999 год в компьютерных играх